8-й военный округ () — единица военно-административного деления Вооруженных сил Германии во времена нацистской Германии. Создан в 1935 году (выделен из 3-го военного округа) и просуществовал до 1945 года. Военный округ обеспечивал военную безопасность на территории провинции Силезия и, с 1938 года, административного округа Ауссиг () (Рейхсгау Судетенланд), а также набор и подготовку частей вермахта в этих районах. Штаб-квартира военного округа находилась в Бреслау. Командованию военного округа подчинялись 3 инспекции комплектования (), расположенные в Бреслау, Лигнице и Каттовице.

Командование

Командующие 
 генерал кавалерии Эвальд фон Клейст () (1935—1938)
 генерал инфантерии Эрнст Буш () (1938—1939)
 генерал инфантерии Ганс Хальм () (1939—1942)
 генерал кавалерии Рудольф Кох-Эрпах () (1942—1945)

Литература 
 Burkhart Müller-Hillebrand: Das Heer 1933—1945. Mittler & Sohn, Frankfurt am Main.
 Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Biblio-Verlag, Bissendorf.

Ссылки 
 

Военные округа Германии